O Regina Margherita foi um navio couraçado pré-dreadnought operado pela Marinha Real Italiana e a primeira embarcação da Classe Regina Margherita, seguido pelo Benedetto Brin. Sua construção começou em novembro de 1898 no Arsenal de La Spezia e foi lançado ao mar dois anos e meio depois em maio de 1901, sendo comissionado na frota italiana no início de abril de 1904. A embarcação era armada com uma bateria principal composta por quatro canhões de 305 milímetros montados em duas torres de artilharia duplas, tinha um deslocamento de mais de catorze mil toneladas e conseguia alcançar uma velocidade máxima de vinte nós (37 quilômetros por hora). 

O Regina Margherita passou seus primeiros anos de serviço participando principalmente de exercícios junto com o restante da frota italiana. O navio participou de operações no Mar Egeu durante a Guerra Ítalo-Turca de 1911 e 1912, incluindo ações perto de Rodes e Marmaris. A Itália entrou na Primeira Guerra Mundial em maio de 1915, porém o Regina Margherita já estava muito obsoleto e acabou sendo reduzido para a função de navio de treinamento junto com seu irmão. A embarcação deixou o porto de Valona na noite do dia 11 para 12 de dezembro de 1916 sob condições climáticas ruins e acabou batendo em duas minas navais alemães, afundando pouco depois.

Bibliografia

Ligações externas
 

Classe Regina Margherita
Navios de 1901
Navios construídos em La Spezia
Couraçados da Marinha Real Italiana
Couraçados da Itália na Primeira Guerra Mundial
Acidentes marítimos de 1916
Navios afundados por minas
Naufrágios no Mar Adriático na Primeira Guerra Mundial